TYL steht für:

 Flughafen Talara in Peru (IATA-Code)
 Epsilon Draconis, Stern im Sternbild Drache

Tyl ist der Familienname folgender Personen:

 Heřman Josef Tyl (1914–1993), Abt des Stift Tepl in Westböhmen
 Josef Kajetán Tyl (1808–1856), tschechischer Dramatiker
 Noel Tyl (geb. 1936), US-amerikanischer Opernsänger

Siehe auch:
 Til
 Tyll

Abkürzung